Maximilian von Petrasch, časnik u austrijskoj vojsci
Josef Petráš (nje. Josef Leopold von Petrasch), češki pisac i filolog, Freiherr, rođen u Slavonskom Brodu
Serhij Petrasch, ukr. biljarist
Elfriede Stark-Petrasch, austrijska slikarica
Conrad Petrasch, austrijski inženjer
Franz Petrasch, austrijski general
Petrasch (obitelj)